Slag aan de Somme (veldslag)
 The Battle of the Somme (film)